L'édition 2017 du tournoi de tennis de Halle se déroule du 19 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Łukasz Kubot et Marcelo Melo celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Espagnol Pablo Carreño-Busta et du Taipei chinois Lu Yen-hsun. Ils sont respectivement remplacés par Benoît Paire et Yuichi Sugita.

Pendant le tournoi 
Lors du dernier tour des qualifications, Mikhail Youzhny vient à bout du Japonais Yuichi Sugita à sa  balle de match, après 3 h 35 de jeu (7-6, 6-7, 7-6). Il s'agit du  match le plus long dans l'histoire du tournoi.

Roger Federer signe la  victoire de sa carrière à la suite de son succès face à Yuichi Sugita au  tour.

Lauréats 
Roger Federer remporte le  titre de sa carrière en simple, le  à Halle, en écartant en finale Alexander Zverev. Il s'agit également de son  sacre de la saison.

En double, Łukasz Kubot et Marcelo Melo décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Alexander et Mischa Zverev. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2017 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Halle

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2017
Tennis en Allemagne en 2017
Tennis masculin en 2017
Tennis en juin 2017